François de Lamothe peut désigner :
 François de Lamothe, jurat de Bordeaux en 1547 ;
 François de Lamothe, chef décorateur français né en 1928.

Voir aussi 
 François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715), homme d’Église, théologien et écrivain français